Achilles – w mitologii greckiej heros, syn Peleusa, bohater wojny trojańskiej; bohater Iliady Homera
 Achilles – imię męskie
 Achilles – planetoida o numerze katalogowym 588
 Achilles – brytyjska odmiana amerykańskiego niszczyciela czołgów M10 Wolverine
 Albrecht III Achilles – elektor brandenburski, syn Fryderyka I Hohenzollerna

Osoby o imieniu Achilles 
 Achille Mbembe (ur. 1957) – kameruński filozof, teoretyk polityki, historyk i pisarz
 Achilles Długajczyk (1930–2005) – polski biochemik
 Achilles Tatios (II/III wiek n.e.) – grecki pisarz

Zobacz też 

 Achilles Last Stand – utwór grupy muzycznej Led Zeppelin
 Achilles i żółw – japoński film w reżyserii Takeshiego Kitana
 Acanthurus achilles (pokolec czarny) – gatunek ryby z rodziny pokolcowatych
 HMS „Achilles” – nazwa okrętów Royal Navy
 USS „Achilles” – nazwa okrętów US Navy